Letícia Ortiz Rocasolano (oficialment en castellà Letizia; Oviedo, 15 de setembre de 1972) és la reina consort d'Espanya pel seu matrimoni amb Felip VI, motiu pel qual rep la denominació de reina des del 2014, moment en què el seu marit va accedir a la prefectura de l'Estat espanyol després de l'abdicació del seu pare Joan Carles I. La seva filla gran, Elionor, és la princesa d’Astúries, primera en la línia successòria de la Corona espanyola.

És periodista i va treballar com a professional de la comunicació en diversos diaris i cadenes de televisió, especialment coneguda com a presentadora dels informatius de Televisió Espanyola.

Biografia 
Letizia Ortiz, nascuda a Oviedo el 15 de setembre de 1972, és la filla gran de Jesús Ortiz, periodista, i Paloma Rocasolano, infermera. Als 15 anys es va traslladar a Rivas-Vaciamadrid (Madrid) per motius professionals del seu pare.

Es va llicenciar en Ciències de la Informació, branca de Periodisme, a la Universitat Complutense de Madrid. Encara estant a la facultat va començar a col·laborar amb el diari ABC i l'Agència EFE on es va integrar a l’àrea de política internacional. Va ser becària del diari La Nueva España d’Oviedo on es va dedicar a les àrees d’economia, televisió i espectacles. Va obtenir un màster en Informació Audiovisual i va viatjar a Guadalajara on va iniciar els estudis de doctorat (que no va concloure) i treballar al diari Siglo 21.

El 1998 va contraure matrimoni amb Alonso Guerrero Pérez, un professor de llengua i literatura amb qui havia tingut una relació de prop de deu anys. Un any més tard es van divorciar.

La seva feina a la televisió va començar a CNN+, un canal privat de notícies del Grupo PRISA. També va treballar a la cadena dels Estats Units Bloomberg TV, un altre canal privat amb seu a Espanya especialitzat en economia, finances i mercats. L’any 2000 va rebre el Premi Mariano José de Larra que concedeix l'Associació de la Premsa de Madrid per la seva tasca com a millor periodista menor de 30 anys. El mateix any s’incorpora a Televisión Española on es va fer càrrec de la presentació d’Informe Semanal i posteriorment va començar a treballar a l'equip d’edició dels noticiaris. Més endavant va presentar el Telediario matinal i va fer de corresponsal a diferents punts del món. L’any 2003 copresentava l’informatiu amb més audiència del canal, feina que va deixar en fer-se pública la seva relació amb Felip de Borbó, l’aleshores príncep d’Asturies.

La Casa Reial espanyola va anunciar l'1 de novembre de 2003 el compromís matrimonial de la parella. L’anunci va ser una autèntica sorpresa per l’opinió pública i els mitjans de comunicació, ja que es desconeixia que existís qualsevol relació entre els dos. El 6 de novembre es va celebrar la petició de mà i el 22 de maig de 2004 van celebrar el seu casament a la catedral de Madrid. Des d’aquell moment va gaudir de la dignitat de princesa d’Astúries, així com de la resta de títols vinculats al successor de la Corona espanyola.

Des del 19 de juny de 2014 rep la denominació de reina, al fer-se efectiva l’abdicació del rei Joan Carles I i en ser proclamat com a rei d’Espanya el seu marit sota el nom de Felip VI, moment en què ella va esdevenir la consort del rei d’Espanya.

Ascendència

Descendència 
Fruit del seu matrimoni amb Felip de Borbó van néixer dues filles:
 Elionor de Borbó Ortiz, princesa d’Asturies; nascuda el 31 d’octubre de 2005.
 Sofia de Borbó Ortiz, infanta d’Espanya; nascuda el 29 d’abril de 2007.

Periodistes asturians
Prínceps d'Astúries
Reis consorts d'Espanya
Alumnes de la Universitat Complutense de Madrid
Gran Creu de l'Orde de Carles III
Dames de l'Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa
Polítics ovetensos
Naixements del 1972